Премия «Спутник» за лучший звук (), присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1999 года.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся названия фильмов — победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучший звук.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Оскар» за лучший звук

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

м